Cenere – residuo della combustione

Film 
 Cenere – film italiano interpretato da Eleonora Duse (1916)
 Cenere – film italiano diretto da Simone Petralia (2014)

Letteratura 
 Cenere – romanzo del 1904 di Grazia Deledda
 Cenere (Aska) – romanzo del 2007 di Yrsa Sigurðardóttir

Musica 
 Cenere – singolo di Silvia Olari del 2010
 Cenere – singolo di Roberto Angelini del 2012
 Cenere – album di Mimmo Locasciulli del 2018
 Cenere – singolo di Lazza del 2023

Altro 
 Cenere volante o cenere di carbone – materiale utilizzato come aggiunta minerale al cemento
 Cenere – colore
 Mercoledì delle Ceneri o le Ceneri – primo giorno di Quaresima, festività cristiana